Округ може да се односи на:

 Округ, административно-територијална јединица у Србији и другим државама
 Округ (Чиово), општина у Сплитско-далматинској жупанији, на острву Чиову, Хрватска
 Округ (САД)

или

 Округ Горњи, насељено место и седиште општине Округ, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска
 Округ Доњи, насељено место у општини Округ, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска
 Округ (Средња земља)